Světlá est un toponyme qui peut désigner :

Světlá, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Světlá nad Sázavou, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Světlá pod Ještědem, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Světlá Hora, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie.